Genji Kamogawa est un personnage du manga Ippo.

Rôle 

Kamogawa Genji est le propriétaire du club de boxe Kamogawa (Kamogawa Boxing Gym). C'est aussi le coach principal de ce club, il est l'entraineur de Takamura et d'Ippo et leur homme de coin. Il est très expérimenté en boxe et conseille très bien les boxeurs qu'il entraine.

Caractère 

Kamogawa aime la boxe. De tempérament bourru, il félicite rarement ses boxeurs, préférant les pousser à toujours se dépasser. Même lorsqu'il est heureux, il les sermonne afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il est très strict, surtout avec Takamura qu'il frappe souvent avec sa canne. Mais sous ses apparences sévères, il est en réalité très soucieux de ses boxeurs qu'ils considère avec un grand respect et un certain paternalisme.

Passé 

Kamogawa était un combattant qui pratiquait le "Prize Fighting", qui est à peu près l'équivalent de la boxe au Japon juste après la deuxième guerre mondiale. Il affrontera un sergent américain et se fera battre une première fois. Puis, il rencontrera Yuki, une jeune femme qui habitait à Hiroshima et qui est partie à Tokyo pour pouvoir finir sa vie heureuse. Cette femme lui donnera le courage de se battre et de s'entrainer, et il se battra contre le sergent américain et le vaincra. Il fit ensuite la promesse à Yuki qu'il deviendra entraineur et qu'il la préviendra lorsqu'un des boxeurs qu'il entrainera deviendra champion du monde.

Palmarès 

Il s'est battu 2 fois contre un sergent américain et compte une victoire et une défaite contre celui-ci.
Il s'est battu 5 fois contre Nekota, il compte 2 victoires, 2 défaites et un match nul.

Sources 
Tomes 30 à 84 de Hajime no Ippo, épisodes 1 à 76 de Hajime no Ippo et épisodes 1 à 16 de Hajime no Ippo New Challenger.

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo